Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1961 war die 17. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde wie im Vorjahr die Mannschaft von WKSz Legion Warszawa.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1961.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 20 Mannschaften qualifiziert, diese spielten in drei regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Die drei Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde, für welche außerdem die ersten Neun der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1960 vorberechtigt waren.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug acht Bretter, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielort 

Die regionalen Vorgruppen wurden vom 24. bis 30. Oktober 1960 gespielt, Austragungsorte waren Olsztyn (Gruppe I), Kielce (Gruppe II) und Warszawa (Gruppe III). Die Endrunde fand vom 23. bis 30. April 1961 in Wrocław statt.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe II

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe III

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1961